TT83 est une tombe thébaine (TT pour Theban tomb) de la vallée des nobles (Égypte).
 TT83 est un type de prise téléphonique murale utilisée en Suisse.